Фили́пп Капу́ста:
 Капуста, Филипп Сидорович (1912—1972) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Капуста, Филипп Филиппович (1907—1973) — один из важнейших организаторов партизанского и подпольного движения в Белоруссии в годы Второй Мировой войны, «партизанский генерал».